Четрдесет треће фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у пролеће 1945/46. године.

Преглед 
Играло је укупно двадесет осам клубова подељених у две групе по четрнаест тимова. ФК Ујпешт је освојио првенство, што му је била седма титула, испред ФК Вашаша и ФК Чепел. Плејоф се играо тако да су се првих пет екипа из обе групе, Источна дивизија и Западна дивизија, квалификовале за даље такмичење и борбу за титулу шампиона са тим да се више нису састајали са екипама из своје оригиналне групе.

Други део плејофа се састојао од екипа које су заузели позиције од шестог до десетог места по групама и те екипе су за четири позиције које су им омогучавале да остану у прволигашком такмичењу. Такође се више нису састајали са екипама из своје оригиналне групе

После прве рунде плејофа одмах су испале по четири задње екипе из сваке групе а после друге рунде још је испало шест тимова, тако да је за следећу сезону преостало четрнаест клубова да се такмичи у прволигашком надметању. Два клуба су се придружила накнадно и следећа сезона је имала шеснаест клубова у првој лиги.

Прелиминарно такмичење

Источна група 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Западна група 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Финална рунда плејофа

Плејоф 
Плејоф за титулу шампиона Мађарске су играли тимови пласирани од првог до петог места по својим групама. Утакмице са тимовима из своје оригиналне групе нису играли већ су носили резултат са собом из прелиминарног такмичења.

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Плејоф група борбе за опстанак 
Плејоф група борбе за опстанак су играли тимови који су били на позицијама од шестог до десетог места у својој групи и борили су се за прва четири места која су им обезбеђивала опстанак у прволигашком такмичењу. Утакмице са тимовима из своје оригиналне групе нису играли већ су носили резултат са собом из прелиминарног такмичења.

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Спољашње везе 
 IFFHS link

1945/46.
Фудбал у 1945.
Фудбал у 1946.